Dovhe (en hongrois Dolha, en polonais Dołhe ou Dowhe, en ukrainien Довге) est le nom de plusieurs localités rurales en Biélorussie et en Ukraine, parfois située sur des terres appartenant à la Pologne avant 1939, notamment :

 un village situé dans le raion de Stryï (oblast de Lviv) en Ukraine.

La localité a été fondée en 1560. Elle est située à une altitude de 334 m et sa population compte actuellement 963 personnes.  

Le village est connu pour avoir été fréquenté par Ivan Franko qui y rendait visite à son ami, Bohdan Kyrtchiv, comme en témoigne une plaque commémorative située sur l'église locale Saint-Nicolas.

 , un village subcarpatique qui a longtemps fait partie du Máramaros (comitat) puis de la Tchécoslovaquie entre 1918 et 1938.

ru:Долгое_(Стрыйский_район)
eo:Dovhe (Transkarpata provinco)
sk:Dlhé